Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1966.

Setzliste

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 10. Jahrgang (1966), Heft 5

Anmerkungen 

1966
Tennisturnier 1966